Abry ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Abry (1857–1905), belgischer Militärmaler, Aquarellist und Radierer
 Wilhelm Tobias Abry (* 1968), deutscher Marineoffizier, Flottenadmiral